Classe Kirov è il nome di due classi di incrociatori sovietici.
Classe Kirov (incrociatore 1936), incrociatore Progetto 26, entrati in servizio nel 1939-1944 e radiati nel 1974.
Classe Kirov (incrociatore 1980), incrociatore missilistico a propulsione nucleare Progetto 1144 Orlan, in servizio con la moderna Marina Russa.